Madan ist ein irakischer Vorname und Familienname

 Jamshedji Framji Madan (1857–1923), indischer Geschäftsmann, Theaterbesitzer, Filmproduzent und Filmpionier

Madan bezeichnet:

 Madan (Bangladesch), eine Stadt in Bangladesch
 Madan (Bulgarien), eine Stadt in Bulgarien
 Ma'dan, eine irakische beduinische Bevölkerungsgruppe
 eine armenische Stadt, deren Name sich von dem persischen Wort Madan (= Mine) ableitet, siehe Kapan